1-й Ве́рхний переулок — меридиональный переулок в нежилой зоне Парнас Выборгского административного района Санкт-Петербурга. Проходит от Верхней улицы до 5-го Верхнего переулка, севернее которого переходит в проспект Культуры.

История 
Переулок получил название 4 июля 1977 года наряду со 2—6-м Верхними переулками в нежилой зоне Парнас. До этого носил неофициальное название 1-й проезд.

Пересечения 
С юга на север (по увеличению нумерации зданий) 1-й Верхний переулок пересекают следующие улицы:
 Верхняя улица — 1-й Верхний переулок примыкает к ней;
 съезд на проспект Культуры — примыкание;
 проезд, переходящий в Шоссейную улицу посёлка Бугры — примыкание;
 5-й Верхний переулок — примыкание с переходом 1-го Верхнего переулка в проспект Культуры.

Транспорт 
Ближайшие к 1-му Верхнему переулку станции метро — «Парнас» (около 2,7 км по прямой от конца переулка) и «Проспект Просвещения» (около 2,7 км по прямой от начала переулка) 2-й (Московско-Петроградской) линии, а также «Гражданский проспект» 1-й (Кировско-Выборгской) линии (около 3,0 км по прямой то начала переулка).

По 1-му Верхнему переулку проходят маршруты городских автобусов № 99, 139, 247 и 399, а также маршруты пригородных автобусов № 413, 441 и 885.

На расстоянии около 1,1 км по Верхней улице от начала переулка находится грузовая железнодорожная станция Парнас.

Общественно значимые объекты 
 транспортно-логистический терминал «Союзинтеркнига» (у примыкания к Верхней улице) — дом 2, литера А;
 склад «Балтийской газовой компании» — дом 10, корпус 3, литера А;
 ООО «Петрохимоптторг» — дом 10, корпус 3.

См. также 
 2-й Верхний переулок
 3-й Верхний переулок
 4-й Верхний переулок
 5-й Верхний переулок
 6-й Верхний переулок
 8-й Верхний переулок
 9-й Верхний переулок

Примечания

Литература

Ссылки